Fumagalli ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Fumagalli (1828–1856), italienischer Pianist und Komponist
 Ambrogio Fumagalli (1915–1998), italienischer Maler und Bildhauer

 Disma Fumagalli (1826–1893), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Egidio Fumagalli (* 1937), italienischer Fußballspieler
 Gaetano Galbusera Fumagalli (* 1940), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Pucallpa
 Gaspare Fumagalli (ca. 1735–1785), italienischer Maler auf Sizilien
 Gianluca Fumagalli (* 1955), italienischer Regisseur
 Giuseppe Fumagalli (1863–1939), italienischer Bibliograf und Bibliothekar
 José Fernando Fumagalli (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Laura Fumagalli (* 1985), italienische Basketballspielerin
 Lino Fumagalli (* 1947), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Luca Fumagalli (1837–1908), italienischer Pianist, Musikpädagoge und Komponist
 Marco Fumagalli (* 1953), italienischer Politiker
 Mario Leone Fumagalli (* 4. September 1864, † 17. September 1936), italienisch-schweizerischer Sänger (Stimmlage Bariton), Schauspieler und Regisseur
 Ombretta Fumagalli Carulli (* 1944), italienische Politikerin
 Polibio Fumagalli (1830–1900), italienischer Komponist, Organist und Pianist
 Vito Fumagalli (1938–1997), italienischer Mittelalterhistoriker und Politiker